Fügen steht für: 

 Fügen (Fertigungstechnik), dauerhaftes Verbinden von Einzelteilen
 Fügen (Tirol), eine Gemeinde im Bezirk Schwaz, Österreich
 Hans Norbert Fügen, ein deutscher Soziologe
 Viola Fügen, deutsche Filmproduzentin